

Населені пункти та їхні частини
 Мочидло — село в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Мочидло — село в гміні Неґова Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Мочидло — село в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Мочидло — частина міста Лібйонж у Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Мочидло — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Мочидло — частина міста Сероцьк у Леґьоновському повіті Мазовецького воєводства
 Мочидло — частина села Пуздрово в гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства
 Мочидло — частина села Ґозьдзелін у гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Мочидло — осада в гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Мочидло — осада в гміні Тшебеліно Битівського повіту Поморського воєводства

Див. також 
 Мочадла
 Мочидла
 Мочидли

Примітки